Lípez  o lipe  puede hacer referencia a:

 Una importante parcialidad de la etnia atacameña cuyo territorio es el área limítrofe entre Argentina, Bolivia y Chile, véase: lipe.
 Dos provincias del suroeste de Bolivia que han recibido el nombre de la etnia arriba mencionada:
 provincia de Nor Lípez
 provincia de Sur Lípez.